Aylwin puede referirse a:
 Patricio Aylwin, presidente de Chile entre 1990 y 1994.
 Mariana Aylwin, ministra de educación de Chile entre 2000 y 2003